Le Journal de la Sologne est un magazine français paraissant dans la région naturelle de la Sologne (région Centre-Val de Loire).

Présentation

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Presse en France

Lien externe 
 

Presse trimestrielle locale en France
Presse écrite en Centre-Val de Loire
Sologne